Gebang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gebang, Purworejo, by, 
 Kecamatan Gebang, distrikt, Jawa Tengah, 
 Gebang, Kendal, by, 
 Gebang, Demak, by, 
 Gebang, Cirebon, by, 
 Gebang, Bondowoso, by, 
 Gebang, Pati, by, 
 Gebang, Sidoarjo, by, 
 Gebang, Jember, by, 
 Gebang, Tulungagung, by, 
 Gebang, Sukodono, by, 
 Gebang, Wonogiri, by, 
 Gebang, Masaran, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar